Каток:
 Каток — место изо льда для катания на коньках или санках.
 Каток — средство обороны крепостей, чаще бревно, сбрасываемое на штурмующих.
 Каток — машина для укатывания чего либо (грунта, асфальта и так далее):
 Дорожный каток — строительно-дорожная машина
 Полевой каток — сельскохозяйственная машина
 Гладильный каток
 Каток — элемент гусеничного движителя:
 Опорный каток
 Поддерживающий каток
 Ведущий каток
 Ленивец
 Каток — приспособление для перекатывания тяжестей (см. также Ролик).
 «Каток» — советский мультфильм 1927 года.

Фамилия 
 Каток, Анатолий Борисович (1944—2018) — советский и американский математик.
 Каток, Светлана Борисовна (род. 1947) — российский и американский математик, педагог.

См. также 
 Коток